Морозовка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Морозовка — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Морозовка — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Морозовка — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Морозовка — деревня в Логойском районе Минской области.

Казахстан 
 Морозовка — до 1993 года название села Маржанколь Осакаровского района Карагандинской области.

Россия 
 Морозовка — село в Ромненском районе Амурской области.
 Морозовка — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.
 Морозовка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Морозовка — деревня в Красногорском районе Брянской области.
 Морозовка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Морозовка — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Морозовка — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
 Морозовка — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Морозовка — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Морозовка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Морозовка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Морозовка — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Морозовка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Морозовка — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Морозовка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Морозовка — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Морозовка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Морозовка — село в Омском районе Омской области.
 Морозовка — деревня в Кузнецком районе Пензенской области.
 Морозовка — деревня в Наровчатском районе Пензенской области.
 Морозовка — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Морозовка — железнодорожный разъезд как населённый пункт в Приморском крае.
 Морозовка — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Морозовка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Морозовка — исчезнувший хутор в Ростовской области.
 Морозовка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Морозовка — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Морозовка — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Морозовка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Морозовка — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Морозовка — посёлок в Брединском районе Челябинской области.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Морозовка — село в Балаклавском районе.

Украина 
 Морозовка — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Морозовка — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Морозовка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Морозовка — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Морозовка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Морозовка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Морозовка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Морозовка — село в Барышевском районе Киевской области.
 Морозовка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Морозовка — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Морозовка — село в Меловском районе Луганской области.
 Морозовка — село в Корецком районе Ровненской области.
 Морозовка — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Морозовка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Морозовка — село в Чаплинском районе Херсонской области.
 Морозовка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

Реки 
 Морозовка (приток Большого Паозера)
 Морозовка (приток Вятки)
 Морозовка (приток Волги)
 Морозовка (приток Туры)

Станции 
 Морозовка — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.